Едивид (лит. Gedvydas; умер после 1253) — литовский князь. Племянник Миндовга (вероятно, сын его старшего брата Довспрунка). Брат князя полоцкого Товтивила.

В 1245 году прогнан из Литвы Миндовгом и нашëл убежище при дворе князя галицкого Даниила Романовича.

В 1248 году Миндовг послал Едивида, его брата Товтивила и дядю по материнской линии, жемайтского князя Викинта на завоевание Смоленска, обещав передать им завоёванные земли. Этот поход завершился в 1249 году. В битве на Протве князьям удалось разбить войско великого князя владимирского Михаила Хоробрита, погибшего в этой битве. Однако в следующем сражении у Зубцова князья потерпели неудачу от Святослава Всеволодовича и вынуждены были вернуться в Литву. Миндовг воспользовался поражением Эдивида и Товтивила, чтобы захватить их владения. После этого братьям пришлось вновь бежать под защиту Даниила Романовича, который горячо их поддержал.

В 1253 году участвовал в походе в Чехию в поддержку Романа Даниловича.

Далее его следы теряются.

Примечания

Ссылки 
 Ізборник. Династії литовських князей

Персоналии по алфавиту
Литовские князья
Умершие в XIII веке